Му — несколько омонимичных в бестоновой романизации или кириллической записи китайских фамилий:
 Фамилия  (Мù) — 98-я фамилия в старинном мнемоническом списке «Байцзясин». Значения иероглифа — «прекрасный, мирный, почтительный, торжественный». Подробнее см. 穆姓.
 Фамилия  (Мù) — относительно редкая фамилия со значением «мыть». Отсутствует сама по себе в списке «Байцзясин», однако вероятно её происхождение от сокращения «длинной» фамилии Дуаньму (), занимающей в нём 447-ю позицию. Подробнее см. 沐姓.
 Фамилия  (Мŭ) — относительно редкая фамилия со значением «мать, материнский». Возможно происхождение от искажения записи одного из вариантов фамилии У (), 386-й в списке «Байцзясин». Подробнее см. 母姓 (姓氏).

Известные носители фамилии 穆 

 Му Гуйин (кит. 穆桂英) — легендарная женщина-полководец времён империи Сун (приблизительно X—XI века), один из главных персонажей цикла легенд и множества производных произведений о полководцах клана Ян, популярный образ китайской живописи, оперы  и кинематографа.
  (кит. 穆祥雄, род. 1935) — китайский пловец.
  (; 1949—2008) — китайский баскетболист (игрок, позже тренер).
 Му Шуаншуан (кит. 穆爽爽, род. 1984) — китайская штангистка.
 Му Шунь (кит. 穆顺) — персонаж китайской истории, упоминаемый в классическом эпосе «Троецарствие» как участник противоборства с Дун Чжо.
  (кит. 穆勇峰, род. 1983) — китайский гимнаст (прыжки на батуте).

По мнению некоторых специалистов, у части исторических или легендарных носителей фамилии её современная форма Му может быть относительно поздним сокращением (также с переобозначением по созвучию) от Мужун (慕容) — этнического/родового обозначения представителей одноимённой сяньбийской народности. В частности, это касается одной из известнейших носителей фамилии — Му Гуйин.

Известные носители фамилии 沐 
Полководцы времён династии Мин:
  (кит. 沐昂).
  (кит. 沐英, 1345—1392), приёмный сын императора Хунъу.
  (кит. 沐天波, 1627—1661).
  (кит. 沐晟,  ?—1439), брат Му Ана.

Известные носители фамилии 母 

  (кит. 母国光, 1931—2012) — китайский физик (оптик), действительный член Китайской академии наук (с 1991).

Примечания

См. также 
 Сто фамилий
 Му

Китайские фамилии